Буденичи  — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Буденичи — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Буденичи — деревня Логойском районе Минской области.
 Буденичи — деревня в Стародожском районе Минской области.